Cyrille Florent Bella (1975. június 11. –) kameruni labdarúgócsatár.

Jegyzetek

További információk 
 

1975-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek